Aleksander Domaszewicz (1842-1906), powstaniec, inżynier
 Aleksander Domaszewicz (1887-1948), lekarz, oficer, polityk